Dorota brandenburska (1420–1491)
 Dorota brandenburska (1430–1495)
 Dorota brandenburska (1446–1519)